Paolo della Bella – artista italiano
 Paolo Della Bella – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio svizzero naturalizzato italiano